Mythbusters ( — миф, выдумка) + ( (разг.) — разрушать, уничтожать):
 Mythbusters — программа телеканала Discovery. Тема программы - проверять различные легенды. Некоторые легенды берутся из Голивудских фильмов.  
 Mythbusters  — рабочее название разоблачительной программы Евросоюза на территории Российской Федерации.

Сноски